Кубок Шпенглера 1969 — 43-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1969 року.

Підсумкова таблиця та результати 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Олександр Сафронов (Локомотив Москва) 6 (4+2)

Примітки

Посилання 
 hockeyarchives  
 «Кубок Шпенглера 1969»  
 «Кубок Шпенглера 1969»  

1969
1969 у хокеї з шайбою
1969 у швейцарському спорті